Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1947 года прошёл 8 — 9 февраля в Драммене (Норвегия). В нём приняли участие 11 спортсменок из 3 стран. Чемпионат стал первым после Второй мировой войны.

Результаты

Медалисты

Итоговое положение 

* падение на дистанции

nf — не закончила дистанцию

ns — не вышла на старт

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1947 года
Драммен
Чемпионаты мира в Норвегии